Boberviadukt bezeichnet mehrere Brückenbauten:

 Boberviadukt (Bolesławiec) in Bolesławiec (Bunzlau)
 Boberviadukt (Jelenia Góra) in Jelenia Góra (Hirschberg im Riesengebirge)